Okręty marynarki Niemiec:
S 131 – niszczyciel (duży torpedowiec) z I wojny światowej wodowany w 1905
S 131 – niszczyciel (duży torpedowiec) z I wojny światowej wodowany w 1917